Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 142001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 7 sierpnia 2002 do 13 listopada 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

142001-142100

142101-142200

142201-142300

142301-142400

142401-142500

142501-142600

142601-142700

142701-142800

142801-142900

142901-143000

Przypisy 

Lista planetoid 142001-143000